Lappträsk (Haparanda); een dorp in Zweden ter plekke door de Finse minderheid ook wel Lapinjärvi genoemd;
Lapinjärvi; een gemeente in Finland, ter plekke door de Zweedse minderheid ook wel Lappträsk genoemd;
Lappträsket; een meer nabij het Zweedse Lappträsk, dit meer wordt door de Finse minderheid ook wel Lapinjärvi genoemd.